Vilas Boas
Vilas do Atlântico
Cinco Vilas

Vilas, Colorado
Vilas, South Dakota
Vilas County, Wisconsin
Vilas, Wisconsin,
Vilas, Kansas
Vilas, North Carolina

Guillermo Vilas,
Levi Baker Vilas,
Logan Archibald Vilas,
Sebastián Vilas,
William Freeman Vilas,

vila

Desambiguação